Nearctula rowellii är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1860.  Nearctula rowellii ingår i släktet Nearctula och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
rowellii